Black Bat es el nombre de un personaje de ficción que apareció en diferentes revistas, denominadas pulp, en la década del '30, y que se recuerda por su gran similitud con el personaje de la editorial DC Comics, Batman.

El primer Black Bat 
Apareció por primera vez en una revista de relatos de ficción pulp llamada Black Bat Detective Mysteries y tuvo una muy corta duración de sólo seis números, escritos por Murray Leinster (seudónimo de William Fitzgerald Jenkis), entre 1933 y 1934. El personaje era popularmente conocido por el nombre de Black Bat, que era el nombre de la revista en la que salía publicado, pero la verdad es que en ninguna de las historias escritas por Leinster se le conoció un nombre específico.

El segundo Black Bat 
En julio de 1939, la editorial Thrilling Publications (también conocida como Standard and Better), propiedad de Ned Pines, presenta nuevamente a Black Bat, en una serie llamada Black Book Detective. Principalmente escrita por Norman Daniels, bajo el seudónimo editorial de G. Wayman Jones, las historias describían la trayectoria en la lucha contra el crimen del exfiscal de distrito, Anthony Quinn.
Notablemente diferente a la mayoría de los personajes y héroes del pulp de la época, Black Bat tenía una historia y un origen en el que se explicaba que Quinn se convertía en Black Bat luego de haber sido cegado y desfigurado con ácido mientras investigaba al poderoso jefe mafioso Oliver Snate, con la intención de llevarlo ante la corte, ideas que años más tarde serían tomadas por DC Comics para crear a Doctor Mid-Nite y a Harvey Dent, también un fiscal de distrito que es parcialmente desfigurado con ácido (Detective Comics #66, agosto de 1942).
Años más tarde, la editorial Marvel, también tendría a un abogado accidentalmente ciego que luego adquiriría el poder de una "super visión" y que hoy es conocido por el nombre de Daredevil.
Otras de las características copiadas a Black Bat es que siempre dejaba pegatinas con notas en los cuerpos de sus víctimas, tal como anteriormente hacía The Spider, dejando la marca de una tela de araña en la frente de los maleantes capturados. Black Bat no pondría nunca en riesgo la vida de personas inocentes y siempre trataría de infundir miedo en los criminales.

Black Bat vs. Batman 
Tanto aquel segundo Black Bat como Batman llegaron a los quioscos en una misma época y ambos afirmaron que el otro era una copia. Las amenazas de demandas fueron apaciguadas gracias a la intervención de Whitney Ellsworth, un editor de DC Comics que antiguamente había trabajado para la editorial de Black Bat. Ambas editoriales negociaron un acuerdo que permitía la coexistencia pacífica de ambos personajes, pero es probable que los trajes de uno y otro fueran copiados de las ilustraciones que acompañaban los relatos en la serie original de los años 1933 y 1934, aunque las características del traje del Black Bat original fueran, en realidad, indistinguibles de cualquier otra elección. Uno de los creadores de Batman, Bob Kane, siempre sostuvo que el único hombre-murciélago que había visto con anterioridad, había sido el villano de la película The Bat Whispers de 1930. Sin embargo, la influencia de Black Bat en la creación de Batman es indudable. El cocreador de Batman, Bill Finger advirtió a Bob Kane sobre los guanteletes que usaba Black Bat y a los que posteriormente se les añadieron las características aletas que Batman usa hasta el día de hoy.

Las habilidades de Black Bat 
En su primer número, el fiscal de distrito Tony Quinn es atacado con ácido por un matón del jefe mafioso Oliver Snate y queda ciego. Tony cree que su carrera está acabada, hasta que conoce a una mujer llamada Carol Baldwin. Ella le cuenta que su padre, un oficial de policía de un pueblo pequeño, está muriendo a causa de un disparo tras el ataque de un gánster y que un cirujano está dispuesto a realizar una operación para injertar las córneas de su padre en los ojos de Tony. La operación se realiza en secreto y cuando cuatro meses más tarde le retiran las vendas, Quinn descubre que no sólo puede volver a ver normalmente, sino que además puede ver en plena oscuridad, habilidad que se suma al desarrollo de sus otros sentidos durante su período de ceguera: gran capacidad auditiva, tacto mucho más sensible, mejor sentido del olfato, etc.

Otros personajes 
Al igual que otros cruzados contra el crimen, a Quinn le desagrada que los criminales puedan sortear ciertas leyes a través de los tecnicismos legales y decide que necesita de un alter ego para llevar a los criminales ante la ley y por fuera de la justicia. De esa forma nace Black Bat, con Tony Quinn jugando el papel de una persona no vidente y que más tarde recibirá el título de Fiscal de Distrito Especial.
Luego está Norton "Silk" Kirby, un delincuente de poca monta quien cierta noche había intentado robarle a Quinn. Tony termina persuadiéndole para que trabaje como su ayudante, tarea que siguió cumpliendo aún después de que Tony quedara ciego. Sus muchas conexiones con el mundo criminal son de gran ayuda para Black Bat.
Carol Baldwin, la ingeniosa e inteligente chica que ya había trabajado infiltrada en una banda de gánsteres y que decide servir a Tony Quinn en su lucha secreta. Y por último Jack "Butch" O´Leary, quien hasta arriesgará su vida para salvar a este grupo de aliados, poniéndole el cuerpo a un ataque de ametralladora. No muy inteligente, pero sumamente leal, un gigante que nunca fue más feliz que cuando sus puños salían disparados en defensa de la ley y en ayuda de Black Bat.

La parte trasera de la casa de Tony Quinn cuenta con un túnel secreto que da hacia un tranquilo callejón y que usa cuando es Black Bat, como todos los elementos de evasión que utiliza, ya que tanto los criminales como la policía, que lo persigue por trabajar por fuera de la ley, lo tienen en la mira. El corpulento teniente de policía McGrath, (bajo las órdenes del Comisionado Warner), amigo de Quinn, es otro de los enemigos de Black Bat, pero que también sospecha que Quinn y el enmascarado son la misma persona (misma voz, misma contextura física) y porque a menudo hace trampas en sus exámenes oftalmológicos para no ser descubierto. Quinn que cuenta con la capacidad de ver, es muy hábil para hacerse pasar por ciego, a punto tal de engañar hasta sus propios doctores. Por lo general Quinn evade todos los intentos de McGrath por desenmascararlo, haciéndolo quedar en ridículo.

En el pulp 
Las portadas de la revista Black Book Detective, donde Black Bat era la historia principal junto a otras historias secundarias, eran siempre de colores oscuros y mostraban la escena de un delito que era simbólicamente observada desde las sombras por Black Bat, a quien podía apreciarse con gesto melancólico. Pocas portadas rompieron esta tradición como la #27, donde se ve a Black Bat siendo atacado por un perro enorme y a una mujer blandiendo un cuchillo.

A diferencia de muchos héroes del pulp, Black Bat no luchaba contra fuerzas fantásticas, sino contra delincuentes comunes que se aprovechaban de los débiles y los indefensos. Las suyas eran historias policiales cuyos misteriosos detalles, como así también la identidad de los delincuentes, eran revelados en las últimas páginas.
En el #7 Black Bat lucha contra un grupo de pirómanos que incendiaban edificios para cobrar el dinero de sus seguros, sin que les importaran las víctimas. En el #11, Black Bat investiga un extraño accidente aéreo y la desaparición de una fortuna en diamantes, necesarios para el Esfuerzo de Guerra de los EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial. Justamente, en el número 12, y como Rusia al comienzo de la guerra estuvo del lado de Alemania, Black Bat se las ve contra unos espías rusos que cometen sabotajes y asesinatos, dentro de los EE. UU.. En el número 13, un personaje sádico utilizará un hospital para llevar a cabo experimentos ilegales y mortales, y que no dudará en castigar a sus ayudantes con horribles torturas si estos le fallan. En el número 19, un hombre afirma ser la reencarnación del diablo, pero Black Bat revelará lo que esconde tras esa mentira. En el número 25, la quinta columna Nazi roba un suministro de bauxita (mineral de aluminio), que EE. UU. necesita desesperadamente para mantenerse en la Guerra. Número 27 (alrededor de esta época y durante un buen tiempo, el número de páginas de la revista disminuyó a unas 45, debido a la escasez del papel). La prohibición ha terminado, de manera que los ex contrabandistas empiezan a moverse en el mercado de las materias primas para conseguir suministros.
En el número 28, se presenta a un hiptnotizador asesino. En el número 36, (en cuya portada puede verse a una mujer que no lleva sostén, lo cual era muy fuerte para la época), un grupo reducido de personas comienza a morir una por una y de una forma secreta. Número 38, un hombre es condenado por asesinato y Black Bat también es declarado culpable, por lo que debe absolverse a sí mismo. Número 39, unos ladrones planean asistir a una fiesta de ricos disfrazados como detectives para robar dos millones en diamantes. En el número 40, un hombre predice asesinatos con tanta precisión que Black Bat decide investigar. Número 41, en una historia de 73 páginas, unos asesinos traman el control del diario El Sentinela. Número 44, tras una fuga carcelaria, el botín de un banco desaparece.

El tercer Black Bat 
En el año 2011, Adam Dechanel, en la serie "Education Of A Superhero" de la editorial Clockwork Comics, declara muerto a Tony Quinn y presenta a un nuevo Black Bat bajo el alias de Steve Ventura, y el personaje toma mayores proporciones. "Legacy of The Black Bat" es una serie creada por Paul Hobbs y Adam Dechanel. Ventura es un malhumorado exasesino que tiene vagos recuerdos del pasado de Anthony Quinn que le sugieren que él es una especie de clon. Además de eso, tiene acceso a la tecnología y el arsenal que Black Bat escondía en su Bat Cripta. Un ex compañero de la adolescencia de Quinn, Jeremías Graymalkin ayudará a Ventura a comenzar su nueva vida como el justiciero Black Bat.

En el cómic 

Debido a los problemas ya mencionados con DC Comics y Batman, Nedor Comics, el brazo editorial dedicado al cómic de Thrilling Publications, nunca hizo una serie de Black Bat en este formato. Sin embargo sí hizo una serie con un personaje basado en Black Bat, llamado "Mask". "Mask" aparece en los primeros veinte números de la revista Exciting Comics.

Moonstone Books incluyó a Black Bat en una serie de cómics basada en los populares héroes del pulp antiguo llamada "Return of The Originals", que inició en el año 2010. Black Bat Doubleshot, escrito por Mike Bullock y el arte a cargo de Michael Metcalf, es uno de los cinco títulos principales de este lanzamiento.

La editorial DC Comics también ha utilizado hasta el nombre Black Bat, ya que esta es una de las identidades secretas de Cassandra Cain, también conocida por ser la segunda Batgirl en Batman Incorporated.

En 2012 la editorial Dynamite Entertainment anunció el lanzamiento de Black Bat  con guion de Brian Buccellato y arte de Ronan Cliquet. La serie contó con 12 números que inició en mayo de 2013 y finalizó el mismo mes del año siguiente.

Black Bat (Tony Quinn), es uno de los héroes del pulp que aparece en la serie de Dynamite Entertainment llamada "Mask".

Otros 
En el año 2012, aparece una producción audiovisual canadiense de muy bajo presupuesto y calidad, llamada "Rise of The Black Bat", dirigida por Scott Patrick e interpretada por Jody Haucke en el papel de Tony Quinn/Black Bat.

Referencias 

Superhéroes
Pulp (literatura)
Batman